Franciaország
Saint-Bresson, település Gard megyében
Saint-Bresson, település Haute-Saône megyében